Funes Mori puede hacer referencia a:

Ramiro Funes Mori, futbolista argentino que juega de defensor.
Rogelio Funes Mori, futbolista argentino que juega de delantero.